Премия «Джини» за лучшую женскую роль присуждалась Канадской академией кино и телевидения. Награда вручалась с 1980 по 2012 год.

С 1980 по 1983 года только канадские актрисы могли получить премию «Джини» за лучшую женскую роль. Иностранные актрисы, которые играли в канадских фильмах, могли получить специальную награду Лучший иностранный актёр/актриса. После 1983 года премия Лучший иностранный актёр/актриса была упразднена и канадские и иностранные актрисы получают общую премию за лучшую женскую роль.

Победители и номинанты

1980-е

1990-е

2000-е

2010-е

Примечания

Ссылки 
 Официальный веб-сайт кинопремии

Кинопремии Канады
Джини (кинопремия)
Награды актрисам